Novacek est le titre d'une série télévisée policière française des années 1990.
 Épisodes de Novacek

Patronyme 
Nováček, ou Novacek, est un patronyme:
 Jay Novacek, joueur américain de football américain
 Karel Nováček, joueur de tennis tchécoslovaque puis tchèque.
 Ottokar Nováček, compositeur hongrois du .

Homonymie de patronyme